Jiuzhou bezeichnet:

 Jiangsu Jiuzhou Automobile Industry, ehemaliger chinesischer Fahrzeughersteller
 Jiuzhou (Cang) (旧州镇), Großgemeinde im Kreis Cang in der chinesischen Provinz Hebei
 Jiuzhou (Guangyang) (九州镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guangyang in der chinesischen Provinz Hebei
 Jiuzhou (Huangping) (旧州镇), Großgemeinde im Kreis Huangping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jiuzhou (Lingshan) (旧州镇), Großgemeinde im Kreis Lingshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Jiuzhou (Tianlin) (旧州镇), Großgemeinde im Kreis Tianlin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Jiuzhou (Qiongshan) (旧州镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qiongshan in der chinesischen Provinz Hainan
 Jiuzhou (Xixiu) (旧州镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xixiu in der chinesischen Provinz Guizhou